Trattato di Prüm (855), che stabilì nell'855 la divisione dell'impero fra Lotario I ed i suoi tre figli; 
 Trattato di Prüm (2005), trattato sottoscritto il 27 maggio 2005 fra sette membri dell'Unione europea per rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di controlli di polizia.